Райхенштайн () — многозначный немецкий термин

Топоним 
 Райхенштайн — средневековый замок в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Райхенштайн — средневековый замок в Швейцарии.
 Райхенштайн — немецкое название города Злоты-Сток в Польше.

Персоналии 
  (1408–1485) — немецкая аббатиса.